Ja-6 (russisch Я-6) steht für:
 Jakowlew Ja-6, sowjetisches Flugzeug
 Ja-6 (Omnibus), sowjetischer Omnibus aus dem Jaroslawski Gosudarstwenny Awtomobilny Sawod

JA6